12 стульев может означать:
 12 стульев (мюзикл) — мюзикл по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», поставленный в Москве, на сцене Московского дворца молодёжи режиссёром Тиграном Кеосаяном. Продюсеры Дмитрий Богачёв и Александр Цекало.
 12 стульев (телеспектакль) — телеспектакль Александра Белинского по мотивам одноимённого романа И. Ильфа и Е. Петрова, снятый на Ленинградском телевидении в 1966 году.
 12 стульев (фильм, 1971) — экранизация одноимённого романа И. Ильфа и Е. Петрова в двух частях, снятая в 1971 году режиссёром Леонидом Гайдаем.
 12 стульев (фильм, 1976) — 4-серийный художественный телевизионный фильм 1976 года по одноимённому роману И. Ильфа и Е. Петрова.

См. также 
 Двенадцать стульев (значения)